Огоньки:
 Огоньки — множественное и уменьшительное от слова огонь.
 «Огоньки» — советский художественный фильм 1972 года.

Топоним 
 Огоньки — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Огоньки — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Огоньки — село в Ленинском районе Крыма.
 Огоньки — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Огоньки — село в Анивском районе Сахалинской области.

Растения 
 Огоньки — другое название растений рода Купальница (Trollius) .

См. также 
 Огонёк
 Огонь (значения)